Byberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Byberg (* 1965), schwedischer Bobsportler
 Lene Byberg (* 1982), norwegische Radrennfahrerin
 Thomas Byberg (1916–1998), norwegischer Eisschnellläufer